PDO est un sigle, formé des 3 lettres P, D et O, qui signifie :
 Petroleum Development of Oman, compagnie nationale d'exploitation et de production de pétrole, du sultanat d'Oman ;
 PHP Data Objects, l'extension définissant l'interface pour accéder à une base de données depuis PHP ;
 Propane-1,3-diol, composé chimique de la famille des diols ;
 Polydor & Du Pont Optical, Polydor & DuPont Optical (voir DuPont) ;
 Potentiel de déplétion ozonique, potentiel de destruction de l'ozone en haute atmosphère ;
 Process Data Object, protocole de transfert de données temps réel, dans la couche applicative CANopen, pour les bus de terrains CAN ;
 Protected Designation of Origine, soit « appellation d'origine protégée » dans le cadre de la protection européenne des appellations ;
 Pacific decadal oscillation, soit oscillation décennale du Pacifique en français.

PDO est un code, qui signifie :
 Aéroport de Pendopo, en Indonésie, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Code
Abréviation